Europamästerskapet i basket för herrar 1963 spelades i Wrocław, Polen och var den trettonde EM-basketturneringen som avgjordes för herrar. Turneringen spelades mellan den 4 och 13 oktober 1963 och totalt deltog 16 lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före hemmanationen Polen och Jugoslavien, det var Sovjetunionens sjunde EM-guld.

Kvalificerade länder

  (som arrangör)

Gruppspelet

Spelsystem
De 16 lagen som var med i EM spelade i två grupper med åtta lag i varje, där alla lagen mötte varandra en gång i sin grupp. Därefter gick sen ettan och tvåan i varje grupp vidare till spel om plats ett till fyra, trean och fyra spelade om plats fem till åtta, femman och sexan spelade om plats nio till tolv och sjuan och åttan spelade om plats 13 till 16. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher
Spel om plats 13-16

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Spel om plats 9-12

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Spel om plats 5-8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Externa länkar
 Basket-EM 1963 på fiba archive 
 Basket-EM 1963 på todor66.com 

Internationella baskettävlingar i Polen
1963 i Polen
Sportåret 1963
Sport i Wrocław
1963